Marcinowo peut désigner en Pologne :

 Marcinowo, village du powiat de Trzebnica, dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Marcinowo, village du powiat d'Ełk, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Marcinowo, village du powiat de Gołdap, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie